UBB kan verwijzen naar:

Usedomer Bäderbahn, eigenaar en beheerder van de spoorlijnen op het Duitse eiland Usedom
Bulgaarse Unie van het Banaat (Uniunea Bulgara din Banat - România), een Roemeense politieke partij
KOGA Cycling Team (Ubbink-Syntec Cycling Team), een Nederlandse wielerploeg
Ultimate Bulletin Board, een softwarepakket voor internetfora
União de Bancos Brasileiros (Unibanco), een Brazilische bank, genoteerd aan de New York Stock Exchange
United Bulgarian Bank (Обединена българска банка), een Bulgaarse bank
 De Babeș-Bolyai-universiteit, de grootste universiteit van Roemenië
 Ultimate Breaks and Beats, een serie compilatiealbums van breakbeats
De IATA-code voor het vliegveld van het Australische eiland Mabuiag
Union of Belgium's Bartenders

Ubb kan verwijzen naar:
Unbibium, de voorlopige naam van het chemische element 122
Shawda Ubb, fictieve amfibieachtige bewoners van de planeet Manpha in het Star Wars-universum